Междузоналният турнир по шахмат 1976 (Манила) се провежда от 12 юни до 12 юли в Манила, Филипините. Това е един от двата междузонални турнира, състояли се през 1976 г. Вторият е в Бил, Швейцария.

Средният коефициент ЕЛО на участниците в турнира е 2538 (12-а категория). Заелите първите три места Енрике Мекинг, Властимил Хорт и Лев Полугаевски получават право на участие в Мачовете на претендентите през 1977 г.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 112, 543. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат във Филипините
История на Манила